Kampf um Anerkennung:

 ist der Titel eines 1992 erschienenen Buches des deutschen Sozialphilosophen Axel Honneth.
 ist die Kurzform des Filmtitels Annapolis – Kampf um Anerkennung.